Margaret Smith Court e Lesley Turner hanno battuto in finale Billie Jean King e Karen Hantze 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 Margaret Smith Court /  Lesley Turner (Campionesse)
 Billie Jean King /  Karen Hantze (finale)

 Maria Bueno /  Robyn Ebbern (semifinali)
 Renee Schuurman /  Ann Haydon-Jones (semifinali)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1964